У́лица Янки Купалы — название улиц в различных населённых пунктах Беларуси и соседних государств.

Беларусь 
 Улица Янки Купалы — улица в Барановичах.
 Улица Янки Купалы — улица в Берёзе.
 Улица Янки Купалы — улица в Борисове.
 Улица Янки Купалы — улица в Бобруйске.
 Улица Янки Купалы — улица в Березино.
 Улица Янки Купалы — улица в Бресте.
 Улица Янки Купалы — улица в Вилейке.
 Улица Янки Купалы — улица в Верхнедвинске.
 Улица Янки Купалы — улица в Ветке.
 Улица Янки Купалы — улица в Витебске.
 Улица Янки Купалы — улица в Ганцевичах.
 Улица Янки Купалы — улица в Глубоком.
 Улица Янки Купалы — улица в Горках.
 Улица Янки Купалы — улица в Гомеле.
 Улица Янки Купалы — улица в Добруше.
 Улица Янки Купалы — улица в Докшицах.
 Улица Янки Купалы — улица в Дрогичине.
 Улица Янки Купалы — улица в Житковичах.
 Улица Янки Купалы — улица в Жлобине.
 Улица Янки Купалы — улица в Ивье.
 Улица Янки Купалы — улица в Калинковичах.
 Улица Янки Купалы — улица в Костюковичах.
 Улица Янки Купалы — улица в Климовичах.
 Улица Янки Купалы — улица в Кричеве.
 Улица Янки Купалы — улица в Лельчицах.
 Улица Янки Купалы — улица в Лиде.
 Улица Янки Купалы — улица в Лепеле.
 Улица Янки Купалы — улица в Лиозно.
 Улица Янки Купалы — улица в Лоеве.
 Улица Янки Купалы — улица в Минске.
 Улица Янки Купалы — улица в Могилеве.
 Улица Янки Купалы — улица в Мозыре.
 Улица Янки Купалы — улица в Молодечно.
 Улица Янки Купалы — улица в Мстиславле.
 Улица Янки Купалы — улица в Полоцке.
 Улица Янки Купалы — улица в Новополоцке.
 Улица Янки Купалы — улица в Орше.
 Улица Янки Купалы — улица в Осиповичах.
 Улица Янки Купалы — улица в Октябрьском.
 Улица Янки Купалы — улица в Ошмянах.
 Улица Янки Купалы — улица в Пинске.
 Улица Янки Купалы — улица в Пружанах.
 Улица Янки Купалы — улица в Рогачеве.
 Улица Янки Купалы — улица в Речице.
 Улица Янки Купалы — улица в Светлогорске.
 Улица Янки Купалы — улица в Славгороде.
 Улица Янки Купалы — улица в Смолевичах.
 Улица Янки Купалы — улица в Слуцке.
 Улица Янки Купалы — улица в Чашниках.
 Улица Янки Купалы — улица в Червень.
 Улица Янки Купалы — улица в Черикове.
 Улица Янки Купалы — улица в Шарковщине.
 Улица Янки Купалы — улица в Шклове.

Латвия 
 Улица Янки Купалы — прежнее название улицы Виландес в Риге.

Литва 

 Улица Янки Купалы — улица в Вильнюсе.

Казахстан 

 Улица Янки Купалы — улица в Алматы.

Польша 
 Улица Янки Купалы — улица в Гданьске.
 Улица Янки Купалы — улица в Хайнувке.

Россия 
 Улица Янки Купалы — улица в Волгограде.
 Улица Янки Купалы — улица в Иркутске.
 Улица Янки Купалы — улица в Казани.
 Улица Янки Купалы — улица в Нижнем Новгороде.
 Улица Янки Купалы — улица в Орске.
 Улица Янки Купалы — улица в Чебоксарах.
 Улица Янки Купалы — улица в Копейске.

Украина 
 Улица Янки Купалы — улица в Донецке.
 Улица Янки Купалы — улица в Киеве.
 Улица Янки Купалы — улица в Кривом Роге.
 Улица Янки Купалы — улица в Луцке.
 Улица Янки Купалы — улица во Львове.
 Улица Янки Купалы — улица в Стрые.
 Улица Янки Купалы — улица в Сумах.
 Улица Янки Купалы — улица в Херсоне.

Прежнее название 

 Улица Янки Купалы — прежнее название улицы Василия Симоненко в Новоград-Волынский.

Янка Купала